Мордкин — еврейская фамилия (от Мордко/Мордка — славянизированного варианта мужского личного имени Мо́рдхе).

Известные носители
 Мордкин, Абрахам (1873—1943) — французский художник-пейзажист.
 Мордкин, Михаил Михайлович (1880—1944) — русский солист балета, балетмейстер, балетный педагог.

См. также 
 Мордкович